Kubični milimeter (oznaka mm³) je prostorninska fizikalna enota, ki ustreza prostornini kocke s stranico 1 mm.

Tabla za pretvarjanje prostorskih enot 

Izpeljane enote SI
Enote za prostornino